

Ereignisse 
 1210: Franz von Assisi gründet den Franziskanerorden.
 1212: Kinderkreuzzug.
 1217: Kreuzzug von Damiette (bis 1221).
 1219: Schwere Sturmflut an der Nordseeküste: „Erste Marcellusflut“; ca. 36.000 Menschen kommen um. Dabei entsteht die Insel Buise.

Weblinks